Pola kan syfta på:

Personer
Pola Negri (1897–1987), en polskfödd amerikansk skådespelare
Pola Gauguin (1883–1961), en dansk-norsk målare, konstkritiker och levnadstecknare

Geografi

Kina 

 Pola (socken), Guangxi,

Kroatien 

 Pula, ort, Istrien, Grad Pula,

Ungern 

 Becsehely, ort, Zala, 

Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Kroatienförgreningar
Robotskapade Ungernförgreningar